Die Saison 2020/21 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 17. Oktober 2020 und endete am 15. April 2021. Da die Saison 2019/20 wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, gab es keinen Titelverteidiger. Im Playoff-Finale setzten sich die Berlin Recycling Volleys in drei Spielen gegen den VfB Friedrichshafen durch und wurden zum elften Mal deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 VC Olympia Berlin
 Volleyball Bisons Bühl
 SWD Powervolleys Düren
 United Volleys Frankfurt
 VfB Friedrichshafen
 Helios Grizzlys Giesen
 WWK Volleys Herrsching
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 SVG Lüneburg
 TSV Unterhaching

Als Aufsteiger war der TSV Unterhaching dabei. Der deutsche Nachwuchs trat als VC Olympia Berlin mit einem Sonderspielrecht an und nahm nicht an den Playoffs teil. Der TV Rottenburg, die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching und die Heitec Volleys Eltmann zogen sich nach der Saison 2019/20 aus der Bundesliga zurück.

Hauptrunde 
Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2020/21 aus elf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten. Es gab keinen Absteiger.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten acht Plätze qualifizierten sich für die Playoffs. Bis auf das Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv

2020 21
Volleyballsaison 2020/21